Сиалкот:

 Сиалкот — город, расположенный на северо-востоке провинции Пенджаб в Пакистане.
 Сиалкот — международный аэропорт, расположен в городе Сиалкоте.
 Сиалкот — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.